En , Lusowo peut désigner :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Lusowo, village.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 Lusowo, village.